De Wereldkampioenschappen tafeltennis van 2015 vonden plaats hin het Suzhou International Expo Center in China.

De spelers werden ingedeeld op basis van hun world-ranking (ITTF Table Tennis World Ranking). De 64 hoogst geplaatste speler hebben in de eerste ronde een beschermde plaats. 32 spelers met een lagere ranking worden ook direct geplaatst voor de eindronde. De overige 190 deelnemers spelen eerst nog kwalificatierondes. Een wedstrijd is gewonnen als er vier sets zijn gewonnen. Er wordt niet om de derde plek gestreden. De winnaar van de finale bemachtigd de gouden medaille, de verliezer van de finale de zilveren medaille en de verliezers van de halve finale's de bronzen medailles.

De Chinees Ma Long behaalde voor de eerste keer goud door in de finale zijn landgenoot Fang Bo met 4-2 te verslaan. Tweevoudig wereldkampioen Zhang Jike werd in de halve finale uitgeschakeld door Fang. Alle medailles gingen naar de Chinezen.

Geplaatste spelers 
Plaatsing is op basis van de ranking van april 2015.

Zij zijn direct geplaatst voor de eindronde en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde. De overige spelers spelen eerst de kwalificatie (hier niet opgenomen).

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland namen Ewout Oostwouder, Laurens Tromer en Rajko Gommers deel. Geen van drieën kwam door de kwalificaties heen. Namens België namen Cédric Nuytinck, Jean-Michel Saive en Robin Devos deel. Zij sneuvelden in de eerste ronde.

Kwalificatie

Groep 1-3

Groep 4-6

Groep 7-9

Groep 10-12

Groep 13-15

Groep 16-18

Groep 19-21

Groep 22-24

Groep 25-27

Groep 28-30

Groep 31-33

Groep 34-36

Groep 37-39

Groep 40-42

Groep 43-45

Groep 46-48

Groep 49-51

Groep 52-54

Groep 55-57

Groep 58-60

Groep 61-63

Voorronde 

De winnaars gaan als laatsten naar de eindronde.

Eindronde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste vier

Externe links 
  Uitslagen
  ITTF World Ranking April 2015

Tafeltennis in 2015
Tafeltennis in China
Tafeltennis
Sportevenement in China